|}

Die Bahnstrecke Piräus–Platy ist eine zweigleisige und elektrifizierte Eisenbahnverbindung in Griechenland. Sie beginnt in Piräus und führt über Athen parallel zur griechischen Ostküste nach Platy, wo sie in die Bahnstrecke Thessaloniki–Florina einmündet.

Geschichte 
Überlegungen zu der Verbindung bestanden seit 1883. Der erste Abschnitt der Strecke nördlich von Athen wurde erst 1908 eröffnet. 1916 erreichte die Strecke Platy. Dort mündet die Strecke in die Strecke nach Thessaloniki, die bereits 1894 in Betrieb ging. Die Strecke wurde eingleisig angelegt, zwischenzeitlich aber zweigleisig ausgebaut, wobei längere Abschnitte teilweise komplett neu trassiert wurden.

Bereits ab 1960 wurde der Abschnitt nördlich von Athen bis Inoi zweigleisig ausgebaut.

Der weitere Ausbau begann 1997 und sollte ursprünglich zu den Olympischen Sommerspielen 2004 fertig gestellt sein. Dazu gehört die durchgehende Zweigleisigkeit, Elektrifizierung und die Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit auf 200 km/h. Die Strecke wurde über größere Abschnitte komplett neu trassiert. Zahlreiche Bahnhöfe und Haltepunkte wurden aufgelassen, einzelne Bahnhöfe (u. a. Aiginio, Litochoro und Nei Pori) wurden komplett neu gebaut.
Insgesamt verläuft die neue Streckenführung über 4,5 km Brücken und erforderte den Bau von 14 Tunneln, darunter auch die beiden längsten Eisenbahntunnel Griechenlands: Der 9 km lange Kallidromo-Tunnel – zugleich längster Tunnel auf der Balkanhalbinsel – und der 6.380 m lange Othrys-Tunnel. Zwischen Tithorea und Lianokladi verläuft die Neubaustrecke weitab der Bestandsstrecke, zwischen Lianokladi und Domokos dagegen folgt sie deren Verlauf.

Der zweigleisige Ausbau des letzten eingleisigen Abschnitts, 21 km zwischen Aggeie und Domokos, sollte im Februar 2019 eröffnet werden. Zuvor waren am 2. Februar 2018 der Abschnitt Thitorea–Lianokladi. und am 7. Januar 2019 der Abschnitt Lianokladi–Aggeie in Betrieb gegangen.

Die Kosten für die Modernisierung liegen bei etwa 1,8 Mrd. Euro.

Seit dem 20. Mai 2019 wird zwischen Piräus und Thessaloniki durchgehend elektrisch gefahren. Die Reisezeit zwischen Athen und Thessaloniki beträgt damit in den schnellsten Zügen vier Stunden. Der Betrieb wurde mit fünf täglichen Zugpaaren und einem – deutlich langsameren – Nachtzugpaar aufgenommen. Auf den für eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h ausgelegten Abschnitten wurde zunächst mit 160 km/h gefahren.

Zwischen Piräus und Chalkida wird auch eine S-Bahn-Strecke betrieben.

Im Herbst 2018 fanden Probefahrten mit einem italienischen Pendolinozug der Baureihe ETR.485 statt. Dieser Zug stellte am 8. September 2018 mit 217 km/h einen neuen griechischen Geschwindigkeitsrekord auf. Seit 15. Mai 2022 gibt es mit Zügen Alstom ETR 470 zwei tägliche Abfahrten von Athen und Thessaloniki mit Zwischenhalt in Larisa. Die Fahrzeit auf der 510 km langen Strecke beträgt 3 Stunden 55 Minuten.

Am 28. Februar 2023 ereignete sich auf der Strecke bei Tembi der bislang schwerste Unfall in der Eisenbahngeschichte Griechenlands, als ein Reisezug und ein Güterzug frontal zusammenstießen. 57 Menschen starben, 25 weitere wurden schwer verletzt. Der griechische Verkehrsminister Kostas Karamanlis übernahm die politische Verantwortung und trat infolge des Unfalles zurück.

Streckenbechreibung

Betriebsstellen 

Piräus
Der heutige Bahnhof Piräus ist der frühere Bahnhof der Sidirodromi Pireos–Athinon–Peloponnissou (SPAP) und ihrer meterspurigen Bahnstrecke Piräus–Patras (Meterspur). Im September 2003 wurde der Abschnitt Piräus–Athen der Meterspurstrecke aufgegeben und abgebaut. Da der ehemalige Bahnhof der Peloponnes-Bahn in Piräus aber verkehrsgünstiger lag als der alte Normalspurbahnhof wurde er komplett umgebaut und als neuer Anfangspunkt für die normalspurige Bahnstrecke Piräus–Thessaloniki hergerichtet. Dadurch verkürzte sich die Bahnstrecke Piräus–Thessaloniki an diesem Ende, so dass die Streckenkilometer dort heute mit 1,6 km beginnen.

Athen
Der Bahnhof Athen ist der Fern- und Hauptbahnhof der griechischen Hauptstadt Athen. Ehemals offiziell – in Unterscheidung zum benachbarten Bahnhof Athen-Peloponnes der Meterspurbahn nach Patras – und heute noch umgangssprachlich wird er auch als Bahnhof Athen-Larisa oder Bahnhof Larisa bezeichnet. 

Paleofarsalos
Der Bahnhof Paleofarsalos entstand am Anfang des 20. Jahrhunderts, als und an der Stelle, an der die Strecke Piräus–Thessaloniki die Schmalspurstrecke Volos–Kalambaka der Thessalischen Eisenbahnen (ThS) erreichte und kreuzte. Er liegt weit entfernt von jeder größeren Siedlung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Streckenast von Paleofarsalos nach Kalambaka auf Normalspur umgespurt und an die Hauptstrecke angeschlossen (siehe: Bahnstrecke Paleofarsalos–Kalambaka). Der Streckenast von Paleofarsalos nach Volos wurde aufgegeben. 

Larisa
Der Bahnhof Larisa war erster Zielpunkt, als die Bahnstrecke von Athen aus nach Norden vorangetrieben wurde. Er ging 1908 in Betrieb. Larisa war der zweite Verknüpfungspunkt der Strecke mit den ThS, der Bahnstrecke Larisa–Volos. Sie ist heute auf Normalspur umgespurt und an die Hauptstrecke angeschlossen.

Papapouli
Der heute stillgelegte Bahnhof Papapouli war ab 1909 für einige Jahre die Betriebsspitze der Strecke und lag unmittelbar an der Grenze zum Osmanischen Reich. Als sich diese nach den Balkankriegen nach Norden verschob und der Bahnbau Richtung Thessaloniki fortgesetzt wurde, verlor der Bahnhof Papapouli seine Bedeutung. Beim Ausbau der Strecke wurde diese im Bereich des Bahnhofs Papapouli begradigt, der Bahnhof so von der Strecke abgehängt und aufgegeben.

Literatur 
 Henning Wall: Eisenbahnatlas Griechenland. Schweers + Wall, Köln 2018. ISBN 978-3-89494-148-2

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Griechenland
Bahnstrecke PiräusThessaloniki
Wikipedia:Artikel mit Video